Mała księżniczka – powieść autorstwa Frances Hodgson Burnett

Ekranizacje 
 Mała księżniczka – film z 1917 roku
 Mała księżniczka – film z 1939 roku 
 Mała księżniczka – serial animowany z 1985 roku
 Mała księżniczka – film z 1986 roku 
 Mała księżniczka – film z 1995 roku

Inne tytuły dzieł 
 Mała księżniczka – telenowela meksykańska